Keyes puede referirse a:

Lugares 
 Keyes (California), lugar designado por el censo en el condado de Stanislaus, California, Estados Unidos.
 Keyes (Oklahoma), pueblo en el condado de Cimarron, Oklahoma, Estados Unidos.

Personas 
 Alan Keyes, político, activista, escritor y diplomático estadounidense.
 Daniel Keyes, psicólogo y escritor estadounidense.
 Ken Keyes Jr., escritor estadounidense.
 Marian Keyes, novelista irlandesa.
 London Keyes, actriz pornográfica estadounidense.

Personajes ficticios 
 Almirante Jacob Keyes, personaje ficticio del juego Halo.
 Carlito Keyes, personaje de Dead Rising. 
 Comandante Miranda Keyes, personaje de Halo.